Kissaviat bezeichnet:
 Kissaviat (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kissaviat (Bucht), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland